Joseph Crowley peut se référer à :
 Joseph Crowley (né en 1962), un homme politique américain, élu démocrate de l'État de New York à la Chambre des représentants des États-Unis depuis 1999.

Joseph Crowley peut également se référer à :
  (1858-1931), représentant des États-Unis pour l'Illinois
  (1871–?), membre de l'Assemblée de l'État du Wisconsin
  (1915-2003), évêque américain Catholique Romain
  (1933), Président de l'Université du Nevada, Reno, de 1978 à 2001
 , présentateur de télévision britannique et journaliste

Source de la traduction 

Homonymie de personnes